Córrego Lazarini é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Nasce na Chácara do Parque, região alta da Vila Nery, próximo ao Cristo e desemboca no Córrego do Gregório na margem direita,  próximo à Rua Major Manuel Antonio de Matos (onde está sendo implantado o Jardim das Cerejeiras pela comunidade japonesa do município).

Ver também
Córrego do Gregório

Ligações externas
 Sobre a sub-bacia do córrego

Lazarini, Córrego
Lazarini